До́нальд Джо́зеф Ку́оллс (), более известный как Ди Джей Ку́оллс (; род. 10 июня 1978) — американский актёр и продюсер.

Биография 
Дональд Джозеф Куоллс родился в городе Нашвилле штата Теннесси. В 1992 году, после окончания средней школы, Дональд поступил в Лондонский университет. В 1993 году у Куоллса был обнаружен лимфогранулематоз Ходжкина, после двух лет лечения которого наступила ремиссия. В том же году Дональд вернулся в Нашвилл, где поступил в частный университет Белмонт .

В 1994 году Ди Джей сыграл небольшую роль для HBO. В 1998 году Дональд сыграл роль Джейсона в фильме «Семья мамы Флоры». В 2000 году Куаллс получил одну из ведущих ролей в фильме Тодда Филлипса «Дорожное приключение». После выхода фильма, Куоллса заметили фотографы Дэвид ЛаШапель и Стивен Клейн. Так Ди Джей стал появляться на обложках журналов, некоторое время сотрудничал в качестве модели с Кельвином Кляйном.

Наиболее популярной ролью Куоллса считается главная роль в фильме Эдварда Дектера «Крутой парень». В том же 2003 году он сыграл роль Теодора Дональда Финча в фантастическом фильме «Земное ядро: Бросок в преисподнюю».

Личная жизнь 
В январе 2020 года актёр совершил каминг-аут как гей в своём Твиттере, сообщив, что он устал волноваться о том, что об этом могут подумать другие люди.

Фильмография

Актёр

Музыкальное видео

Примечания

Ссылки 

Выпускники Бельмонтского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона